In Battle There Is No Law! – album di debutto dei Bolt Thrower del 1988
In Battle... There Is No Law – EP di debutto degli Heaven Shall Burn del 1998